Fresno Airport ist der Name folgender Flughäfen bei Fresno, Kalifornien:

 Fresno Yosemite International Airport
 Fresno Chandler Executive Airport